Очурдяп-Николай I Мандаев  (Очуршап, Очуржап, Очирьяп, Очырьян) – Князь Второй Чуйской Волости. Проповедник буддизма на Алтае.

Детство и юность 
В семье князя Мангдая Чычканова родился сын – наследник, которого крестили в Кош-Агачской Петропавловской церкви с именем Николай. Позже княжич девять месяцев обучался "врачебному искусству" у одного из буддийских лам в Монголии. Там же он получил имя Очурдяп.

Политика

Принятие княжества 
В июне 1878 года Очурдяп подписал предписание о вступлении в должность зайсана Второй Чуйской Волости.

Буддизм на Алтае 
25 (12) июня 1885 года во Вторую Чуйскую Волость прибыли монгольские ламы, которых пригласил сам Очурдяп. Он хотел, чтобы теленгиты, также как и он, приняли буддизм. Ламы провели молебен и установили три юрты, в качестве временного «храма», в которых для богослужений были расставлены изображения бурханов. Всем пришедшим были подарены ленточки с текстами молитв и изображением Будды. Также Очурдяп планировал, что летом 1886 года примет монашеский сан и стать "настоятелем Чуйской кумирни".

Алтайские казахи 
Некогда изгнанные казахи из Казахского Ханства, теперь ищут новый дом. Князь Очурдяп проявил сострадание и выделил им земли, но казахи не стали соблюдать договор. Поведение было очень агрессивным: они грабили простой народ чуи и забирали лучшие земли для пастбища.
В конце 1880-х гг. в Чуйскую долину переселились казахи из рода Сарыкалдака. В 1893 году на Чую прикочевало порядка 100 кибиток казахов Чингистайского рода. Они являлись российскими подданными и были приписаны к волостям Семипалатинской области. Однако и эти пришельцы вели себя на Чуе весьма агрессивно. Их появление повлекло за собой дальнейшее стеснение алтайцев «в зверопромышленности и в сборе кедровых орех». На этот раз русские власти по настоянию Очурдяпа приняли соответствующие меры, и большая часть казахов была выдворена в 1894 г. за пределы Горного Алтая. Однако часть из них сумела закрепиться на Чуе. По переписи 1897 г., в Чуйской долине проживало 559 казахов. В 1898 и 1900 годах киреиты, прикочевавшие на Чую в 1879 году, были поэтапно приняты в российское подданство и приписаны ко Второй Чуйской Волости. Отныне они должны были выплачивать Очурдяпу ежегодно 500 рублей за пользование пастбищными угодьями. Абдульдо Сарыколдаков - предводитель сарыкалдаков с 1902 года не бросал идею об образовании собственной волости, но ответ всегда был отрицательным. В 1903 году появились подозрения на подлинность подписей жителей, согласившихся на образование «Казахской волости». Об этом писал псаломщик Петропавловской церкви Кош-Агача Пётр Семёнов Тощаков в своём рапорте от 25 апреля 1903 года.
Данный конфликт продолжит решать сын Очурдяпа – Кудайберген-Павел, но и он не сможет положить конец этой истории.

Семья 
Наследник родился в 1883 году, он получил имя Кудайберген. Позже княжич был крещён в той же Петропавловской церкви и получил имя Павел.

Память 
 Бронзовый памятник в Цэнгэле, сделанный в честь 90 летия Баян-Ульгия скульптором П. Дэлгэрсайхан. 
 В 2014 году одна из улиц села Кокоря была переименована и стана называться «улица Зайсана-Очурдяпа».
 Стела в селе Кокоря, поставленная в честь 150 лет со дня подписания Чугучакского протокола.
 22 апреля 2019 года в селе Кокоря республики Алтай прошли состязания по стрельбе из лука, посвященные 175-летию со дня рождения князя Очурдяпа Мандаева и пятилетию открытия памятной стелы зайсану.

Литература 
 В составе Томской губернии: История Республики Алтай в документах Государственного архива Томской области. XIX-начало ХХ веков/ редкол.: А.В.Большакова идр.; сост.:В.И.Марков и др.; худ.: В.В.Сальников. - Горно-Алтайск: Горно-Алт.
 Миссионерство на Алтае и Киргизской степи в 1885 году. — Томск : Типо-литография Михайлова и Макушина, 1886. — 94, [2], 26 с., [8] л. ил., табл. ; 20 см. — На с. 94 сост. отчета: начальник миссий Томской епархии, Макарий, епископ Бийский.
 Бидинов, К. Зайсаны второй Чуйской волости / К. Бидинов // Чуйские зори. - 2010. - N 1 (7 янв.). - С. 3.
 Л.П. Потапов. Очерки по истории алтайцев. М.-Л.: 1953. 444 с. [2-е изд.]
 Эрjинелÿ Эре-Чуй / К. А. Бидинов, В. К. Майхиев, Т. Т. Яйтынов – Горно-Алтайск, 2000. – 160с.
 "Прошлое и настоящее Чуйской земли" / В. К. Майхиев - ООО "Круиз", Республика Алтай, 2022
 Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. Современное развитие / редколл. Н.В. Екеев (отв. ред.), Н.М. Екеева, Э.В. Енчинов; НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. - Горно-Алтайск, 2014. - 464 с. + 3 цвет. вкл. ISBN 978_5_903693_13_9

Примечания 

Комментарии

Ссылки 
 Зайсан Очурдяп
 Стела Очурдяпу

Персоналии по алфавиту
История Республики Алтай
История Алтая
История Сибири